Аньолетто () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1932) — итальянский футболист.
  (род. 1958) — итальянский политик.